Берсимуэль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа.  Занимает площадь 12,27 км². Население — 84 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la villa de Bercimuel

Муниципалитеты Сеговии